Arnold kan som auktorsförkortning betyda:

 Chester A. Arnold
 Douglas L. Arnold
 Edwin Nicholas Arnold
 Ferdinand Christian Gustav Arnold
 George Arnold
 Johann Franz Xaver Arnold

Robotskapade auktorsförkortningar